Піс — річка у штаті Флорида, США
 Піс — річка у Франції
 Піс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сомма
 Джеймс Піс — шотландський комрозитор